De Grand Prix-wegrace van Italië 2017 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 4 juni 2017 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Italië